Uetake ist der Familienname folgender Personen:

 Shigeo Uetake († 2012), japanischer Politiker
 Yōjirō Uetake (* 1943), japanischer Ringer